Hadleigh (Essex)
 Hadleigh (Suffolk)
 Hadleigh Heath